Deutschland Tour er det største cykelløb i Tyskland. Før blev løbet holdt i maj/juni, men i 2005 blev løbet flyttet til august af UCI ProTour.

Løbet blev første gang arrangeret i 1911, men har haft mange navne gennem historien, ligesom der har været kortere og længere perioder, hvor løbet ikke har været arrangeret.

Efter at løbet ikke var blevet afholdt siden 2008, planlagde Bund Deutscher Radfahrer i 2016 at genoptage løbet og blev i 2018 kørt for første gang i 10 år.

Vinderne

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officielle hjemmside 

 
Etableret i 1911